«Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» — одна из наград премии «Грэмми», которая была создана в 1958 году и первоначально называлась «Gramophone Awards». Вручается за сольное исполнение (вокальное или инструментальное) поп-записи: сингла или песни.

Категория была создана в 2012 году и объединила в себе три предыдущие номинации: «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Лучшее инструментальное поп-исполнение». Реструктуризация этих категорий была желанием Национальной Академии уменьшить список категорий и устранить барьер между мужской и женской (а в некоторых случаях, инструментальной) номинациями.

 Адель и «Happy» Фаррелла Уильямса единственные песни, за которые была присуждена эта премия, исполненные вживую.

Рекордсменом среди победителей является британская певица Адель, которая имеет 3 победы среди 6 победителей в этой номинации за песни ,  (Живое исполнение) и «Hello».

Лауреаты премии

Статистика категории 
Больше всего побед

Больше всего номинаций

См. также 
 Список наград Грэмми
 Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение
 Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное поп-исполнение
 Премия «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Грэмми 
 

Грэмми